

Carriera
Con  ha disputato il Campionato del mondo 2006 e 5 edizioni dei Campionati americani (1999, 2001, 2005, 2007, 2009).

Note

Collegamenti esterni